Josefstraße steht für:
 Josefstraße (Gelsenkirchen), siehe Liste der Baudenkmäler in Gelsenkirchen
 Josefstraße (Hanau), Teil der Gesamtanlage Wohnsiedlung Josefstraße, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hanau
 Josefstraße (Limburg an der Lahn), Teil der Gesamtanlage Diezer Straße/Parkstraße, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Limburg an der Lahn
 Josefstraße (Neuburg an der Donau), siehe Liste der Baudenkmäler in Neuburg an der Donau
 Josefstraße (St. Pölten), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in St. Pölten (Stadtteil)
 Josefstraße (Quierschied), Teil des Ensembles Grubensiedlung Göttelborn, siehe Liste der Baudenkmäler in Quierschied #Göttelborn
 Josefstraße (Unkel), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Unkel

Siehe auch:

 Josephstraße